Фридебург:

География 
 Фридебург (Восточная Фризия)
 Фридебург (Зале)

Персоналии 
 Фридебург, Ганс-Георг фон (1895—1945) — немецкий военно-морской офицер, генерал-адмирал.